

Geografia 
Ally (Haute-Loire)
Ally (Cantal)

Televisão 
Ally McBeal
Austin & Ally

Desambiguações de topônimos